Sauka est un nom propre letton qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1931-), folkloriste lituanien ;
  (1934-1990), poète et compositeur du Malawi, pays dont il composa l’hymne national ;
 Šarūnas Sauka (1958-), peintre lituanien.

Toponyme 

 , municipalité du novads de Viesīte en Lettonie ;
 Sauka, village de la paroisse de Sauka en Lettonie ;
 , zone naturelle protégée en Lettonie.

Hydronyme 
 , lac du novads de Viesīte en Lettonie.

Références 

Patronyme letton